Champeaux (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Champeaux (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Champeaux (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Champeaux (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France